На летних Олимпийских играх 2008 года Францию представляло 309 спортсменов (188 мужчин, 121 женщина). Они завоевали 7 золотых, 16 серебряных и 18 бронзовых медали, что вывело сборную на 10-е место в неофициальном командном зачёте.

Знаменосцем сборной Франции был двукратный олимпийский чемпион по гребному слалому (2000 и 2004) 30-летний Тони Эстанге.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-F.
 Мужчины

ДВОЙКИ ПАРНЫЕ, ЛЕГКИЙ ВЕС
     11.  Максим Гуссэ/Фредерик Дюфур
          Отборочный этап: 2. 6:20,17
          1/2 финала: 5. 6:41,18
          Финал В: 5. 6:32,65

ЧЕТВЕРКИ
     3.  Франция
          Предварительный этап: 4. 6:05,00
          Дополнительный этап: 2. 6:00,01
          1/2 финала: 3. 5:56,73
          Финал: 3. 6:09,31

ПАРНЫЕ ЧЕТВЕРКИ
     3.  Франция
          Предварительный этап: 2. 5:41,75
          1/2 финала: 3. 5:53,04
          Финал: 3. 5:44,34

ЧЕТВЕРКИ, ЛЕГКИЙ ВЕС
     4.  Франция
          Предварительный этап: 2. 5:51,68
          1/2 финала: 2. 6:07,26
          Финал: 4. 5:51,22

Женщины 
ОДИНОЧКИ
     12.  Софи Бельмари
          Предварительный этап: 3. 7:47,37
          1/4 финала: 2. 7:37,01
          1/2 финала: 6. 7:56,73
          Финал В: 6. 7:58,88

ДВОЙКИ
     8.  Инен-Паскаль Претр/Стефани Дешан
          Предварительный этап: 5. 7:42,92
          Дополнительный этап: 4. 7:41,87
          Финал В: 2. 7:36,25

Бадминтон 
МУЖСКОЙ ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД
     9.  Эрвин Кельхоффнер
          1 раунд:  Стюарт Гомес 2:1 (19:21, 22:20, 21:15)
          2 раунд:  Эли Мамбве 2:0 (21:15, 21:17)
          3 раунд:  Чэнь Цзинь 0:2 (10:21, 6:21)

ЖЕНСКИЙ ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД
     5.   Пи Хунъянъ
           2 раунд:  Клаудиа Риверо 2:0 (21:6, 21:9)
           3 раунд:  Эрико Хиросэ 2:1 (21:12, 16:21, 21:6)
           1/4 финала:  Чжан Нин 1:2 (8:21, 21:19, 19:21)

Бокс 
ДО 48 КГ
     9.  Нордин Убали
          1 раунд:  Рафикжон Султонов 7:8
          2 раунд:  Цзоу Шимин 3:+3

ДО 51 КГ
     17.  Жером Тома
          1 раунд:  Хуан Пайано 6:10

Гандбол

Женщины 

 Состав

 Результаты
 Групповой этап (группа A)

 Четвертьфинал

 Полуфинал за 5-8-е места

 Матч за 5-е место

Итог: по результатам олимпийского турнира женская сборная Франции по гандболу заняла 5-е место.

Ссылки 
 Сборная Франции  на сайте Sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 2008 года
2008